Aida může znamenat:

 Aida (opera) – opera Giuseppe Verdiho
 Aida (trubka) – speciální trubka
 AIDA – anglický akronym pro účinný model stupňového působení propagace
 AIDA (mise) – vesmírná mise ESA a NASA
 Aida (tkanina) – bavlnářská tkanina
 Aida (jméno) – ženské jméno
 Aida (Okajama) – město v Japonsku

Externí odkazy